Sjarhej Kisljak, Wit-Russisch betaald voetballer
 Sergej Kisljak (politicus), Russisch ambassadeur in de Verenigde Staten